Gestor hace referencia a varios artículos:

Administración
 Gestor administrativo, profesional titulado que se encarga de gestiones ante las distintas administraciones.
 Gestor cultural, persona que trabaja en la gestión del arte en todas su manifestaciones y espacio.
 Gestor de proyecto, persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución.

Informática
 Gestor de archivos (Administrador de archivos) o explorador de archivos (del inglés file manager), aplicación informática. 
 Gestor de archivos Squeeze, para el entorno de escritorio Xfce. 
 Gestor de arranque (Bootloader), sistemas de computación impulsados por un procesador central o un conjunto de procesadores sólo pueden ejecutar código.
 Gestor de bases de datos (Sistema de gestión de bases de datos) para manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos.
 Gestor de composición, componente de la interfaz gráfica de un ordenador que dibuja las ventanas o sus bordes.  
 Gestor de composición de ventanas en el sistema X Window System, gestor unificado de ventanas y composición.
 Gestor de contenido o sistema de gestión de contenidos.
 Gestor de contraseñas, para almacenar una gran cantidad de parejas usuario/contraseña. 
 Gestor de paquetes (Sistema de gestión de paquetes), colección de herramientas que sirven para automatizar.
 Gestor de temas Emerald (Compiz): Es uno de los primeros gestores de ventana de composición para el sistema de ventanas X Window. 
 Gestor de terminología o de bases de datos terminológicas.
 Gestor transaccional, en computación es un componente que procesa información descomponiéndola de forma unitaria en operaciones.

Además
 Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) fue un ente público español creado el 30 de diciembre de 1996 por la Ley 13/1996.